Татьяна Ивановна Сорокина (23 апреля 1970, Москва) — российская оперная и эстрадная певица (сопрано), солистка Москонцерта.

Родилась 1970 году в Москве в семье офицера. Окончила Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. С 1998 по 2001 год преподавала вокал в ТЮЗ имени Н. И. Сац в г. Алма-Атa.
С 2016−2019 годах преподавала вокал в МГПУ. Кроме пения, участвует в передачах на телевидении. Является участницей Женского Собрания Парламентского клуба при ФС РФ. Лауреат Конкурсов имени Е. Серкебаева и К. Байсеитовой.

Замужем, имеет детей.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Алма-Атинского музыкального колледжа
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели МПГУ
Академические музыканты России
Сопрано
Лауреаты премии «Редколлегия»